BKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buckland (Alaska) (Stati Uniti)
 Benzalkonium chloride - Cloruro di benzalconio